Jakša Cvitanić, né le  à Split, Croatie, Yougoslavie, est un mathématicien américain  d'origine croate. Il est professeur de mathématiques financières au California Institute of Technology (CalTech), ainsi que le directeur de l'Institut de sciences économiques et de gestion Ronald et Maxine Linde. Ses principaux domaines de recherche sont les mathématiques financières, la théorie des contrats, la théorie du contrôle stochastique et les équations différentielles stochastiques .

Formation et carrière 
Cvitanić a obtenu une licence (1985) et un master (1988) en mathématiques à l'Université de Zagreb, en Croatie, et est titulaire d'un doctorat en statistique (1992) de l'Université Columbia à New York. 

De 1992 à 1999, il a été professeur assistant et associé de statistique à l’Université Columbia. De 1999 à 2005, date à laquelle il rejoint Caltech, Cvitanić est professeur de mathématiques et d’économie à l’Université de Californie du Sud. Au cours de l'année universitaire 2012-2013, il a été professeur de finance à l'EDHEC Business School en France.

Travaux 
Cvitanić a co-écrit des articles de recherches fondamentaux sur les marchés financiers, notamment les opérations avec des contraintes de portefeuille, des coûts de transaction et d'autres imperfections du marché. Il est l'auteur de plus de cinquante articles dans des revues spécialisées en finance, en économie et en mathématiques. Il est co-auteur, avec Fernando Zapatero, du manuel Introduction à l'économie et aux mathématiques des marchés financiers et, avec Jianfeng Zhang, de la monographie La théorie des contrats dans les modèles à temps continu. Il est co-éditeur de Finance and Stochastics , Finance mathématique et Mathématiques et économie financière  . 

Il a reçu l'American Statistical Association Scholastic Excellence Award en 1992.

Bibliographie succincte 

 Advances in Mathematical Finance (édité avec E. Jouini et Marek Musiela). New York: Cambridge University Press, 2001. .
 Introduction à l'économie et aux mathématiques des marchés financiers (avec Fernando Zapatero). Cambridge, Mass. MIT Press, 2004. .
 Théorie des contrats dans les modèles en temps continu (avec Jianfeng Zhang). Springer Science + Business Media, 2013. .

Références

Liens externes 

 Le site web de Cvitanic, caltech.edu 
 Articles de recherche, ideas.repec.org 
 Portal hrvatskih znanstvenika (périmé) 

Professeur à l'université de Californie du Sud
Étudiant de l'université Columbia
Professeur au California Institute of Technology
Mathématicien croate du XXe siècle
Mathématicien croate du XXIe siècle
Mathématicien américain du XXIe siècle
Mathématicien américain du XXe siècle
Naissance en février 1962
Personnalité de la finance
Universitaire croate du XXe siècle
Universitaire croate du XXIe siècle
Universitaire américain du XXIe siècle
Universitaire américain du XXe siècle